Kyrylo Kovalchuk (11 de junho de 1986) é um futebolista profissional ucraniano, meia, milita no FC Tom Tomsk. É irmão de Serghei Covalciuk

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1986
Futebolistas da Ucrânia
Futebolistas do SC Tavriya Simferopol
Futebolistas do FC Tom Tomsk
Futebolistas do Chernomorets Odessa
Futebolistas do Metalist Kharkiv
Jogadores da Seleção Ucraniana de Futebol